Poruchik Kiže -  film del 1934 diretto da Aleksandr Michajlovič Fajncimmer
 Poruchik Kiže -  racconto del 1928 dello scrittore e sceneggiatore sovietico Jurij Tynjanov
 Poruchik Kiže - Suite op. 60 di Sergej Prokof'ev